Handvaardigheid als schoolvak
Ambacht (handwerk)
Handwerken